Sinobatis är ett släkte av rockor. Sinobatis ingår i familjen Anacanthobatidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rockor
Sinobatis